Carl de Groof (1923-2007), compositeur autrichien de musique de films ;
 Léopold De Groof (1896-1984), footballeur belge ;
 Piet de Groof (1931-2014), général aviateur et critique littéraire belge ;
 Vincent de Groof (1830-1874), aéronaute et peintre belge.